В парному жіночому розряді тенісного турніру Cincinnati Open 1980, що проходив у рамках Туру WTA 1980, Лора Дюпонт і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши пару Міма Яушовец і Енн Кійомура 6-3, 6-3.

Сіяні пари 

 Бетті Стов /  Венді Тернбулл (чвертьфінал)
 Розмарі Казалс /  Діанне Фромгольтц (півфінал)

 Міма Яушовец /  Енн Кійомура (півфінал)
 Ілана Клосс /  Бетті-Енн Стюарт (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Cincinnati Masters